Heishan bezeichnet:

 Heishan (黑山县), einen Kreis der bezirksfreien Stadt Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Heishan (Bayan) (黑山镇), eine Großgemeinde des Kreises Bayan in der bezirksfreien Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Heishan (Heishan) (黑山镇), eine Großgemeinde des Kreises Heishan in der bezirksfreien Stadt Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Heishan (Qijiang) (黑山镇), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Qijiang in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China
 Heishan (Changdao) (黑山乡), eine Gemeinde des Kreises Changdao in der bezirksfreien Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong
 Heishan (Shangzhou) (黑山乡), eine Gemeinde des Stadtbezirks Shangzhou in der bezirksfreien Stadt Shangluo in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Heishan (Xiguantun) (黑山村), Dorf der Nationalitätengemeinde Xiguantun im Kreis Kangping der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning